Jiří Patera ist der Name folgender Personen:
* Jiří Patera (Mathematiker) (1936–2022), tschechoslowakisch-kanadischer Mathematiker und Physiker
 Jiří Patera (Eishockeyspieler) (* 1999), tschechischer Eishockeytorwart